Oxögat kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Oxögat (Lindome socken, Halland), sjö i Mölndals kommun, 
Oxögat, Halland, sjö i Kungsbacka kommun, 
Oxögat (Romelanda socken, Bohuslän, 643586-127580), sjö i Kungälvs kommun,  (0,5 ha)
Oxögat (Romelanda socken, Bohuslän, 643801-127708), sjö i Kungälvs kommun,  (0,4 ha)
Stora Oxögat, Närke, sjö i Askersunds kommun,  (0,3 ha)
Oxögat, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun,  (0,7 ha)
Oxögat, Dalarna, sjö i Falu kommun, 
Oxögat, Gästrikland, sjö i Hofors kommun, 
Oxögat (Ljusdals socken, Hälsingland, 687844-151556), sjö i Ljusdals kommun, 
Oxögat (Ljusdals socken, Hälsingland, 688135-151936), sjö i Ljusdals kommun, 
Oxögat (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (8,39 ha)
Oxögat (Lockne socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Oxögat (Mattmars socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Oxögat (Undersåkers socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (6,15 ha)
Oxögat (Åre socken, Jämtland, 702641-134967), sjö i Åre kommun, 
Oxögat (Åre socken, Jämtland, 705507-134402), sjö i Åre kommun, 
Stor-Oxögat, Jämtland, sjö i Bräcke kommun, 
Oxögat, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun, 
Stora Oxögat, Medelpad, sjö i Ånge kommun, 
Lill-Oxögat, sjö i Vindelns kommun, 
Stor-Oxögat, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (2,67 ha)

Se även
Ögat
Stutögat
Getögat, sjö i Sandvikens kommun,  (1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn